Якоруда () — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области. Население составляет 10 681 человек (на 15 мая 2008 года).

Административный центр — город Якоруда.

Площадь территории общины 339 км².

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Аврамово
 село Бел-Камен
 село Бунцево
 село Конарско
 село Смолево
 село Черна-Места
 село Юруково
 город Якоруда

Политическая ситуация 
Кмет (мэр) общины Якоруда — Нуредин Мусов Кафелов (Движение за права и свободы (ДПС)).

Примечания

Ссылки 
 Община Якоруда

Общины Благоевградской области